Pobit kamak peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Побит камък, avec une seule majuscule) :
Pobit kamak, village bulgare de l'obchtina de Treklyano, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
Pobit kamak, village bulgare de l'obchtina de Velingrad, situé dans l'oblast de Pazardjik ;
Pobit kamak, village bulgare de l'obchtina de Razgrad, situé dans l'oblast de Razgrad.